Cattedrale della Sacra Famiglia – chiesa di Saint John's
 Cattedrale della Sacra Famiglia – chiesa di Tafuna
 Ex-cattedrale della Sacra Famiglia – chiesa di Anchorage